Dobre (în ) este localitatea de reședință a comunei Dobre din raionul Simferopol, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, nu exista o limbă vorbită de majoritatea populației, aceasta fiind compusă din vorbitori de rusă (%), tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Dobre, Dobre
Dobre, Dobre, Simferopol
Dobre, Dobre, Simferopol, Crimeea